El término F-70 o F70 puede hacer referencia a las siguientes acepciones:
 Clase F-70, o clase Baleares, clase de fragatas de España basada en la Oliver Hazard Perry.
 HMS Apollo (F70), fragata de la clase Leander del Reino Unido.